Guigue ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaud Guigue (* 1963), französischer Philosoph, Schriftsteller, Essayist
 Bruno Guigue (* 1962), französischer Essayist und Politologe
 Marie-Claude Guigue (1832–1889), französischer Historiker und Archivar
 Marie-Georges-Eugène Guigue (1861–1926), französischer Historiker  und Archivar
 Maurice Guigue (1912–2011), französischer Fußballschiedsrichter
 Renaud Guigue (* 1979), französischer Rugbyspieler